— японский драматический фильм режиссёра Акиры Нагаи. Релиз состоялся в 2016 году.

Фильм основан на романе Гэнки Кавамуры «Sekai kara Neko ga Kieta nara», вышедшем в 2012 году.

Сюжет 
Парень, работающий почтальоном, узнаёт, что смертельно болен. К нему является Дьявол и предлагает продлить жизнь. Взамен парень должен выбрать вещь, которая исчезнет во всём мире. За каждый дополнительный день жизни нужно «убирать» из мира очередную вещь.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на eiga.com
 Профиль на allcinema.net
 Профиль на kinenote.com

Фильмы на японском языке
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Японии в жанре фэнтези
Фильмы о кошках
Фильмы о демонах
Экранизации романов Японии
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы Японии 2016 года